Шишово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Шишово — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Шишово — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.

Россия 
 Шишово — деревня в Сосновском районе Нижегородской области.
 Шишово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Шишово — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.

См. также 
 Шишево — деревня в Горецком районе Могилёвской области Белоруссии.